Moura peut faire référence à :

Toponyme 

 Moura, municipalité du Portugal située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
 Moura, une localité australienne ;
 Moura (ou Mourrah), une localité malienne.

Hydronyme 
 Moura, rivière de Sibérie orientale en Russie ;

Patronyme 

 Adriana Moura (1968-), joueuse de squash brésilienne ;
 Alessandra Caribe Moura (19?-), karatéka brésilienne ;
 Ana Moura (née en 1979), chanteuse portugaise de fado ;
 Beatriz de Moura (née en 1939), éditrice hispano-brésilienne ;
 Eduardo Souto de Moura (né en 1952), architecte portugais ;
 Éléonore de Moura (1642-1707), personnalité espagnole, vice-roi de Sicile en 1677 ;
 Francisco Moura (1999-), footballeur portugais ;
 Francisco de Serra e Moura (1898-?), footballeur portugais ;
 Jean-Marc Moura (1956-), romancier et professeur français de littérature ;
 João Moura (né en 1960), rejoneador portugais ;
 Joaquim Pina Moura (1952–2020), économiste et homme politique portugais ;
 Leonardo José Aparecido Moura (né en 1986), footballeur brésilien ;
 Lucas Moura (né en 1992), footballeur international brésilien ;
 Lucimar de Moura (née en 1974), athlète brésilienne pratiquant le sprint ;
 Maria Lacerda de Moura (1877-1945), féministe libertaire activiste brésilienne ;
 Mayara Moura (née en 1986 ), handballeuse internationale brésilienne ; 
 Paulo Moura (1932-2010), saxophoniste-clarinettiste et compositeur brésilien de choro, samba et jazz ;
 Rafael Moura (né en 1983), footballeur brésilien ;
 Ricardo Moura (né en 1979), pilote de rallyes portugais et açorin ;
 Sébastien Moura (né en 1971), ancien policier devenu mannequin puis chroniqueur télé ;
 Vasco Graça Moura (1942-2014), écrivain, traducteur, avocat et homme politique portugais ;
 Wagner Moura (né en 1976), acteur brésilien ;
 Weverson Leandro Oliveira Moura (né en 1993), footballeur brésilien.

Homonymie d'hydronyme
Patronyme portugais